Van Limburg Stirumstraat (Amsterdam)
Van Limburg Stirumstraat (Den Haag)
Van Limburg Stirumstraat (Leiden)
Van Limburg Stirumstraat (Utrecht)